Дрнек може бити:

 Дрнек (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Дрнек (Орле), насељено мјесто у општини Орле, Загребачка жупанија, Република Хрватска